111. Mistrzostwa Niemiec w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 23 i 24 lipca 2011 w Kassel.

Relacje telewizyjne z zawodów śledziło w sumie prawie 5 milionów widzów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Mistrzostwa Niemiec w Lekkoatletyce 2010
 Halowe Mistrzostwa Niemiec w Lekkoatletyce 2011

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2011 w Niemczech
2011 w lekkoatletyce
2011